Prostředník může být:

 prostředník (prst) – prostřední 3. prst na lidské ruce
 prostředník (návrhový vzor)
 synonymum pro slovo zprostředkovatel, osoba, která něco zprostředkovává

jiný význam
 Prostředníci – americký film z roku 2009, režie George Gallo

Externí odkazy